Estas são as estatísticas da Copa das Confederações FIFA de 2013, um torneio de oito seleções nacionais que foi disputado no Brasil de 15 de junho a 30 de junho de 2013.

Artilharia 
Fonte:

 5 gols 
  Fernando Torres
  Fred

 4 gols 
  Abel Hernández
  Neymar

 3 gols 

  David Villa
  Javier Hernández

  Nnamdi Oduamadi
  Edinson Cavani

  Luis Suárez

 2 gols 

  Jô
  Paulinho

  Jordi Alba
  David Silva

  Mario Balotelli
  Shinji Okazaki

 1 gol 

  Dante
  Juan Mata
  Pedro
  Roberto Soldado
  Alessandro Diamanti
  Andrea Pirlo
  Daniele De Rossi

  Davide Astori
  Emanuele Giaccherini
  Giorgio Chiellini
  Sebastian Giovinco
  Keisuke Honda
  Shinji Kagawa
  John Obi Mikel

  Uwa Elderson Echiéjilé
  Jonathan Tehau
  Diego Forlán
  Diego Lugano
  Diego Pérez
  Nicolás Lodeiro

 Gols contra 
  Atsuto Uchida 
  Jonathan Tehau 
  Nicolas Vallar 
|}

Assistências 
Fonte:

3 assistências
 Walter Gargano

2 assistências
 Neymar
 Oscar
 Yasuhito Endō
 Ideye Brown
 Ahmed Musa
 David Villa
 Nicolás Lodeiro

1 assistência
26 jogadores

Estatísticas 
 Total de gols marcados: 68
 Média de gols por jogo: 4.25
 Total de hat-tricks: 4 (Nnamdi Oduamadi para a Nigéria contra o Taiti; Fernando Torres para a Espanha contra o Taiti; David Villa para a Espanha contra o Taiti; Abel Hernández para o Uruguai contra o Taiti)
 Mais gols marcados: 15  – Espanha
 Artilheiros: 5  – Fernando Torres, Fred
 Mais assistências: 3  – Walter Gargano
 Menos gols marcados: 1  – Taiti
 Mais gols sofridos: 24  – Taiti
 Menos gols sofridos: 3  – Brasil
 Melhor saldo de gol: +11  – Espanha, Brasil
 Pior saldo de gol: −23  – Taiti
 Maior número de gols em uma única partida: 10  – Espanha (10) e Taiti (0)
 Maior número de gols marcados por uma equipe perdedora: 3  – Japão contra a Itália (4)
 Primeiro gol do campeonato: Neymar para o Brasil contra o Japão
 Primeiro hat-trick do campeonato: Nnamdi Oduamadi para a Nigéria contra o Taiti
 Gol mais rápido do campeonato: 2 minutos  – Fred para o Brasil contra a Espanha
 Último gol de uma partida, em tempo normal: 90+3 minutos  – Jô para o Brasil contra o Japão, Jô para o Brasil contra o México
 Mais gols marcados por um jogador em uma partida: 4  – Fernando Torres para a Espanha contra o Taiti, Abel Hernández para o Uruguai contra o Taiti
 Jogador mais velho a marcar um gol: 34 anos 1 mês e 1 dia – Diego Forlán para o Uruguai contra a Nigéria
 Jogador mais jovem a marcar um gol: 21 anos 4 meses e 13 dias  – Neymar para o Brasil contra o Japão

Equipes

Chutes

Disciplinar

Melhor em campo

Público 

Fonte: GloboEsporte.com
Segunda melhor média de público da história da competição. Só perde pra Alemanha 2005, aonde a média de ocupação dos estádios foi de 83%.

Por Seleção 

Fonte: GloboEsporte.com

Ligações externas 

 

Copa das Confederações de 2013